Миквабия — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Миквабия, Артур Артёмович (род. 1949) — абхазский политический деятель, премьер-министр Республики Абхазия.
 Миквабия, Гиджи Иванович (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Миквабия, Рамшух Пуманович (1890 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Миквабия, Эстат Самсонович (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.